Yaroslav Lemyk, né le  à Lviv, est un joueur ukrainien de basket-ball.

Liens externes

Notes et références 

Joueur ukrainien de basket-ball
Naissance à Lviv
Naissance en mai 1985
Joueur de l'Étoile de Charleville-Mézières